Bryonympha är ett släkte av fjärilar. Bryonympha ingår i familjen Immidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Bryonympha